Ахмедьянов — фамилия; имеет женскую форму Ахмедьянова. Известные носители:

 Ахмедьянов, Данил Уелович (род. 1990) — российский самбист.
 Ахмедьянов, Ким Абузарович (1932—1980) — литературовед, критик, лауреат Республиканской премии им. Салавата Юлаева.
 Ахмедьянов, Фаим Ганиевич (1964—2022) — российский актёр.
 Ахмедьянов, Яныбай Шагибалович (1936—2010) — первоцелинник, Герой Социалистического Труда.